Аббревиатура ИСУ (ISU) может обозначать:

 Международный союз конькобежцев ()
 ИСУ-122, ИСУ-122С,ИСУ-152 и ИСУ-130 — самоходно-артиллерийские установки на базе тяжёлого танка ИС
 International Stereoscopic Union, см. Стереоизображение.
Ипотечный сертификат участия — именная ценная бумага.
Интеллектуальная система управления — система, позволяющая оптимизировать работу сети, на всех уровнях сокращать объём работы менеджера и многие процессы переводить в автоматический режим.